Татьяна Яковлевна Затуловская (8 декабря 1935 года, Баку, Азербайджанская ССР, ЗСФСР, СССР — 2 июля 2017 года, Ашкелон, Израиль) —  советская, позже израильская шахматистка и инженер-геолог. Гроссмейстер (1976), заслуженный мастер спорта СССР (1967).

Биография 
Двоюродная сестра футболистов Камиля и Надира Эйнуллаевых.

Первым тренером был Азер Зейналлы, бывший на несколько лет старше ученицы. С 1947 года занималась в шахматном кружке Бакинского Дома пионеров (тренер — Сурен Абрамян). Окончила геологический факультет Азербайджанского индустриального института по специальности инженер-геолог. В 1973 году, выйдя замуж (второй брак) за футбольного обозревателя Валерия Винокурова, переехала в Москву.

Победитель и призёр многих международных соревнований, чемпионатов СССР (1960, 1962, 1963), претендентка на звание чемпионки мира (1961, 1964, 1967). В составе сборной СССР — победительница двух Олимпиад (1963 и 1966).

С 1967 года — заслуженный мастер спорта СССР. Пятикратная чемпионка спортобщества «Буревестник».

С 2001 года жила в Ашкелоне (Израиль).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты Израиля
Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Заслуженные мастера спорта СССР